Zoriwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie złotonoskim
 Zoriwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie chersońskim
 Zoriwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie obuchowskim
 Zoriwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie połtawskim
 Zoriwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, w rejonie zaporoskim